Роман Чантурия (; 9 февраля 1996, Тбилиси, Грузия) — грузинский футболист, нападающий.

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2016 году в составе клуба «Эмполи».

В 2020 году подписал контракт с клубом «Дила».

В 2021 году перешёл в казахстанский клуб «Кызыл-Жар».

Клубная статистика

Ссылки 
 Профиль на сайте Vesti.kz

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ольяненсе»
Игроки ФК «Прато»
Игроки ФК «Сенглеа Атлетик»
Игроки ФК «Локомотив» Тбилиси
Игроки ФК «Динамо» Батуми
Игроки ФК «Дила»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»